Hebborn steht für: 

 Hebborn, ein Stadtteil der Stadt Bergisch Gladbach 

Hebborn ist der Familienname folgender Person: 
 Chris Walker-Hebborn (* 1990), britischer Schwimmer
 Eric Hebborn (1934–1996), britischer Maler und Kunstfälscher 
 Gerhard Hebborn (1878–1967), Oberbürgermeister von Solingen
 Heinrich Hebborn (* 1900), deutscher Unternehmer